

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Афины 1896 — Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры 1896
Итоги летних Олимпийских игр